Wuki kan syfta på följande orter:

Wuji, ett härad i Hebei-provinsen;
Wuxi, Chongqing, ett härad i Chongqings storstadsområde.

WP:Projekt Kina